Montpezat kan syfta på:
 Montpezat, Gard
 Montpezat, Lot-et-Garonne